Spojení písmen H a N může mít různé významy:

HN 
 HN – kód ISO 3166-2 pro Honduras
 zkratka stanice metra Hlavní nádraží
 Hospodářské noviny
 bývalá SPZ okresu Humenné
 SPZ černohorského města Herceg Novi

.hn 
 .hn – internetová doména nejvyššího řádu pro Honduras

Externí odkazy